Le Cœur saignant (Hyphessobrycon erythrostigma) est une espèce de poisson d'Amazonie, utilisé en aquariophilie.
Le Cœur saignant (Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara, anciennement Dicentra spectabilis L.) est une plante vivace ornementale.

Homonymie